San Vicente är en ort i Costa Rica.   Den ligger i provinsen San José, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden San José. San Vicente ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Vicente är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Cerro Cabeza de Vaca,  meter över havet,  km öster om San Vicente. Runt San Vicente är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San José,  km sydväst om San Vicente. Omgivningarna runt San Vicente är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i San José (provins)